Steuart ist der Familienname folgender Personen:

 George Hume Steuart (1828–1903), US-amerikanischer Brigadegeneral
 James Denham-Steuart (1712–1780), britischer Ökonom
 Robert Steuart (1806–1843), britischer Diplomat

Siehe auch:
 Stuart
 Steward
 Stewart